William Riker ist der Name folgender Personen:

* William Harrison Riker (1920–1993), US-amerikanischer Politikwissenschaftler

William Riker ist der Name folgender fiktiven Figuren:
 William Thomas Riker, siehe Figuren im Star-Trek-Universum #Commander William Thomas Riker